Turmhügel Schlösschen steht für:

 Turmhügel Schlösschen (Insingen), Landkreis Ansbach, Bayern
 Turmhügel Schlösschen (Karrachmühle), Landkreis Ansbach, Bayern